Algenib (del árabe الجنب al-janb o الجانب al-jānib, ‘el costado’) puede referirse a las siguientes estrellas:
 Gamma Pegasi (γ Peg), tradicionalmente conocida por este nombre.
 Alfa Persei (α Per), más conocida como Mirfak.